Mindestlohngesetz steht für mehrere Gesetze, mit denen der Mindestlohn für Arbeitsverhältnisse geregelt wird:

Deutschland
 Mindestlohngesetz (Deutschland)
 Hamburgisches Mindestlohngesetz
 Mindestlohngesetz des Landes Berlin
 Mindestlohngesetz für das Land Bremen
 Mindestlohngesetz für das Land Schleswig-Holstein
 Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg

Österreich
 Mindestlohngesetz (Österreich)

Siehe auch: Mindestlohnverordnung